Red Book steht für:

 die Spezifikation der Compact Disc Digital Audio, siehe Rainbow Books #Red Book
 ein vom Internationalen Dachverband der Beratenden Ingenieure (FIDIC) herausgegebenes Vertragsmuster, siehe FIDIC #FIDIC-Verträge
 eine Reihe von Dokumentationen der IBM, siehe IBM Redbooks
 Redbook (Magazin): US-amerikanisches Frauenmagazin, erschienen 1903 bis 2019 bei Hearst

Siehe auch:
 Little Red Songbook
 Rotes Buch